Джон Ньютон:
 Ньютон, Джон (1822—1895) — американский военный, инженер, генерал армии.
 Ньютон, Джон (1725—1807) — английский моряк Королевского флота, затем капитан нескольких невольничьих судов.
 Ньютон, Джон Генри (1725—1807) — английский моряк и священнослужитель-англиканец.